Паназо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 5 км на схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4286 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10240,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Транспорт 
З сусіднім Ліможем муніципалітет пов'язує тролейбусний маршрут №1, в Паназолі знаходиться його східна кінцева зупинка за якою розташоване розворотне кільце.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 Паназоль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Паназоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна